Sogno peut faire référence à:

Patronymie
 Edgardo Sogno (1915-2000), diplomate, partisan, homme politique, écrivain, soldat et espion italien ;
 Vittorio Sogno (1885–1971), général et espion italien.

Littérature

 (initialement Il mio sogno), hebdomadaire italien de romans-photos créé en 1947.